Made in Britain/The World Record – album degli Whitesnake del 2013
 Made in Britain – film TV del 1982 diretto da Alan Clarke